Terebratalia är ett släkte av armfotingar. Terebratalia ingår i familjen Terebrataliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Terebratalia